Cotylophoron är ett släkte av plattmaskar. Cotylophoron ingår i familjen Paramphistomatidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Sugmaskar
Cotylophoron